Jan I. Kastilský ( Juan I de Castilla, 24. srpna 1358, Épila – 9. října 1390, Alcalá de Henares) byl král Kastilie a Leónu v letech 1379 až 1390, druhým králem z dynastie Trastámarů.

Život 
Byl synem Jindřicha II. a jeho ženy Jany, dcery Juana Manuela, knížete z Villeny. V roce 1375 se oženil s Eleonorou , dcerou aragonského krále Petra IV.. Eleonora zemřela v roce 1382 při porodu, později využil jejího nároku na aragonský trůn syn Ferdinand. 17. května 1383 se Jan znovu oženil, ve městě Elvas pojal za choť Beatrix, dceru a dědičku portugalského krále Ferdinanda I. Krátce poté Ferdinand Portugalský zemřel a Portugalci z obavy před kastilskou nadvládou rozpoutali ozbrojený odpor pod velením Řádu avizských rytířů. Krize mezi lety 1383–1385 byla ukončena bitvou u Aljubarroty, kde byla Kastilie poražena. Poté byl Jan donucen bránit svůj nárok na trůn před Janem z Gentu.

Jan Kastilský zemřel v říjnu 1390 na následky pádu z koně. Jeho smrt byla několik dní v utajení a byl pohřben v kapli toledské katedrály.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Kastilští králové
Kastilští infanti
Leónští králové
Osobnosti portugalského interregna (1383–1385)
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1358
Narození 24. srpna
Úmrtí v roce 1390
Úmrtí 9. října
Úmrtí v Alcalá de Henares
Úmrtí následkem pádu z koně
Pohřbení v katedrále v Toledu
Muži